Gershwin se rapporte à deux frères :
 Ira Gershwin (1896-1983) est un parolier américain qui a créé avec son frère George de nombreuses chansons à succès.
 George Gershwin (1898-1937) est un compositeur américain.

et également à 
 Jerry Gershwin (1926-1997), producteur de cinéma américain.

Voir aussi :
 le Gershwin Theatre, une salle de spectacle de Broadway (nommé en l'honneur des deux frères).